Shiji steht für:

 das Werk Shiji (史記) von Sima Qian aus der frühen Han-Dynastie, siehe Shiji
 Shiji PDL, den mittleren Abschnitt zwischen Jinan und Shijiazhuang der Schnellfahrstrecke Tsingtao–Taiyuan 
 die Gemeinde Shiji (时济乡) im Kreis Kangding in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shiji (Kangding)

Shiji ist der Familienname folgender Personen:
 Tatsuya Shiji (* 1938), japanischer Fußballnationalspieler